Cheshin ist der Familienname folgender Personen:

 Mishael Cheshin (1936–2015), israelischer Jurist und Richter
 Shneur Zalman Cheshin (1903–1959), israelischer Richter